Pfarrkirche Haag bezeichnet:

 Pfarrkirche Haag (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Haag am Hausruck, Oberösterreich